peut désigner en japonais :
 L'empereur Reizei, un empereur du Japon.
 L'empereur Go-Reizei, un empereur du Japon.
 La famille Reizei, une branche de la famille Fujiwara.